Фамилија Лејва има више значења:

 Фамилија Лејва, Ехидо Сан Луис Потоси (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лејва, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лејва, Колонија Франсиско Виља (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лејва (Плајас де Росарито), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику